Indogermanisch oder indoeuropäisch steht für:

 Indogermanische Sprachen, sprecherreichste Sprachfamilie der Welt
 Indogermanische Ursprache, erschlossene gemeinsame Vorläuferin
 Indogermanen, damalige Sprecher der indogermanischen Ursprache

Siehe auch: